Preseka Ozaljska je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Kamanje, Karlovačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 19 stanovnika te 7 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji